Esteban Arce ist der Name folgender Personen:

* Esteban Arce (General), bolivianischer General und Revolutionär
 Esteban Arce Herrera (* ~1962), mexikanischer Fernsehmoderator

Esteban Arce bezeichnet:
 Provinz Esteban Arce, eine Provinz im Departamento Cochabamba in Bolivien